Albero Alto (aragonesisch Albero d’Alto) ist eine Gemeinde in der Provinz Huesca in der Autonomen Gemeinschaft Aragonien in Spanien. Sie liegt in der Comarca Hoya de Huesca an der Straße A-131 von Huesca nach Sariñena.

Bevölkerung

Sehenswürdigkeiten 
 Die dreischiffige Pfarrkirche aus dem 16. Jahrhundert mit Sterngewölbe, Renaissanceportal und einem Turm aus dem 18. Jahrhundert.
 Die Einsiedelei San Ginés.

Weblinks 

 Albero Alto in CAI-Aragón (spanisch)

Einzelnachweise 

Ort in Aragonien
Geographie (Provinz Huesca)